

Astronomia 
 5492 Thoma – asteroide della fascia principale

Persone 
 Baselios Mar Thoma Mathews II (1915-2006) – vescovo cristiano orientale indiano
 Baselios Mar Thoma Paulose II (1946) – vescovo cristiano orientale indiano
 Baselios Thoma Didymos I (1921-2014) – vescovo cristiano orientale indiano
 Cella Thoma (1858-1901) – pittore tedesco
 Georg Thoma (1937) – ex combinatista nordico tedesco
 Hans Thoma (1839-1924) – pittore tedesco
 Karl Thoma-Höfele (1866-1923) – pittore svizzero
 Ludwig Thoma (1867-1921) – scrittore, pubblicista e editore tedesco
 Wilhelm Ritter von Thoma (1891-1948) – generale tedesco
 Yosep Emmanuel II Thoma (1852-1947) – eparca iracheno di Seert e patriarca della Chiesa caldea

Pagine correlate 
 Dieter Thoma (disambigua)